Corte di giustizia federale (Bundesgerichtshof) – corte di ultima istanza nel sistema della giustizia ordinaria in Germania
 Corte di Giustizia Federale – organo di giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio